Lorenzo Barillari – pallanuotista italiano
Rino Barillari – fotografo italiano